

Персоналии 
 Кабре, Жауме (род. 1947) — испанский (каталонский) писатель, сценарист, историк литературы. Пишет на каталанском языке.
  (1890—1984) — испано-венесуэльский живописец.
 Кабре, Хьюго — персонаж американского фильма «Хранитель времени».

Другое 
 Кабре (народ)
 Кабре (язык)